Arenholt ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Arenholt (1873–1952), dänische Bauingenieurin, Politikerin und Frauenrechtlerin
 Jørgen Arenholt (1876–1953), dänischer Tennisspieler
Siehe auch:
 Arenhold
 Arenholz
 Arnholte